Dans la mythologie grecque:
 Perséphone ou Coré, fille de Déméter, est la déesse des Enfers.
 Perséphone est une fille de Minyas et la mère de Iasos, roi d'Orchomène.

 En astronomie : 
 Perséphone est le nom généralement utilisé pour désigner une hypothétique planète supplémentaire du système solaire ;
 399 Perséphone est un astéroïde.
 Perséphone, est une pièce de théâtre d'André Gide parue en 1934.
 Perséphone est un ballet théâtral, créé en 1934, issu du texte d'André Gide, mis en musique par Igor Stravinsky, chorégraphié par Kurt Jooss et mis en scène par Jacques Copeau.
 Perséphone, le seul film CoBrA réalisé par Luc de Heusch.
 Perséphone, bande dessinée de Loïc Locatelli Kournwsky parue en 2017.

Références 

Homonymie de titre